Tzec Maun peut désigner :

 La planète Mercure selon les anciens Mayas.
 La Fondation Tzec Maun basée à Mayhill au Nouveau-Mexique, qui offre gratuitement des heures d'utilisation de ses télescopes aux astronomes amateurs.
 L'astéroïde (207901) Tzecmaun nommé d'après la Fondation éponyme.